alpenglanserebia
 gewone glanserebia
 Julische glanserebia
 oostelijke glanserebia
 Spaanse glanserebia
 Zwitserse glanserebia